La Ferrière (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern

 La Ferrière (Côtes-d'Armor)
 La Ferrière (Indre-et-Loire)
 La Ferrière (Isère)
 La Ferrière (Vendée)
ook:
La Ferrière-Airoux (Vienne)
La Ferrière-aux-Étangs (Orne)
La Ferrière-Béchet (Orne)
La Ferrière-Bochard (Orne)
La Ferrière-au-Doyen (Calvados)
La Ferrière-au-Doyen (Orne)
La Ferrière-de-Flée (Maine-et-Loire)
La Ferrière-en-Parthenay (Deux-Sèvres)
La Ferrière-Harang (Calvados)
La Ferrière-sur-Risle (Eure)

Beaumont-la-Ferrière (Nièvre)
Danvou-la-Ferrière (Calvados)
Glos-la-Ferrière (Orne)
Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne)

plaatsen met de naam Ferrière (doorverwijspagina)
plaatsen met de naam Ferrières (doorverwijspagina)